

Hydronymes 

 Lac Bergeron, un plan d'eau du bassin versant de la rivière aux Chutes, dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Lac Bergeron, un plan d'eau de Sainte-Anne-des-Lacs, MRC Antoine-Labelle, au Québec ;
 Lac Bergeron, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, au Québec ;
 Lac Bergeron, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Québec.

Autres 
 Petit Lac Bergeron, un plan d'eau dans Petite-Rivière-Saint-François, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec
 Petit Lac Bergeron, un plan d'eau dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Grand lac Bergeron, Saint-Félix-d'Otis, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec
 Bergeron Lake, Timiskaming, Ontario